Az Ignotus latinul ismeretlent jelent. Több író, újságíró választotta írói álnevéül.
Ignotus
 Félix Platel (1832–1888) francia író, újságíró, politikus
 Adam Müller-Guttenbrunn (1852–1923) német-osztrák író, újságíró, drámaíró, színházi rendező, kritikus
 Ignotus Hugó (1869–1949) magyar költő, író és újságíró
 Ignotus Pál (1901–1978) publicista, író, szerkesztő, a Nyugat-alapító Ignotus Hugó fia
Notus Ignotus
 Emmerich Alois Hruška (1895–1957) cseh író, festő

Jegyzetek